Підлі́сівка — село в Україні, в Тиврівському районі Вінницької області. Населення становить 25 осіб.

Примітки

Література 
 Вели́ка Вули́га // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.571 (Підлісівка)

Посилання 
 Погода в селі Підлісівка 
  

Села Вінницької області
Населені пункти Вінницького району
Населені пункти України, засновані 1768